Franciszek Stankiewicz (ur. 1843) – podporucznik weteran powstania styczniowego
 Franciszek Stankiewicz (1848–1936) – podporucznik weteran powstania styczniowego, 8 listopada 1930 odznaczony Krzyżem Niepodległości, a 23 kwietnia 1936 pośmiertnie Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi
 Franciszek Mogiła Stankiewicz - starszy komisarz c. k. policji
 Franciszek Stankiewicz (ur. 1895) – żołnierz 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 16 marca 1917 odznaczony Krzyżem Niepodległości

Uwagi

Przypisy